

Patronymie 

 Jean-Louis Courtinat (1954-), photographe social français ;
 Louis Courtinat (1908-1992), corniste français.